Le Pin (Allier)
 Le Pin (Calvados)
 Le Pin (Charente-Maritime)
 Le Pin (Deux-Sèvres)
 Le Pin (Gard)
 Le Pin (Isère)
 Le Pin (Jura)
 Le Pin (Loire-Atlantique)
 Le Pin (Seine-et-Marne)
 Le Pin (Tarn-et-Garonne)